Aron steht für:

 Aron, ein männlicher Vorname, siehe Aaron (Vorname)

Aron ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Aron (* 1945), US-amerikanischer Psychologe und Hochschullehrer
 David Aron (1821–1896), deutscher Juwelier
 Edith Aron (1923–2020), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Elaine Aron (* 1944), US-amerikanische Psychologin und Schriftstellerin
 Erich Aron (1857–1943), deutscher Jurist, Richter und Hochschullehrer
 Haïdy Aron (* 1973), französische Leichtathletin
 Hans Aron (1881–1958), deutscher Arzt
 Hermann Aron (1845–1913), deutscher Elektrotechniker
 Jean-Paul Aron (1925–1988), französischer Philosoph, Journalist und Schriftsteller
 Lucie Aron (* 1990), französische Schauspielerin
 Manfred Aron (1884–1967), US-amerikanischer Industrieller deutscher Herkunft
 Max Aron (1892–1974), französischer Arzt, Mitentdecker von Thyreotropin
 Paul Aron (1886–1955), deutscher Pianist, Komponist, Regisseur und Dirigent
 Paul Aron (Rennfahrer) (* 2004), estnischer Automobilrennfahrer
 Pavel Aron (* 1928), rumänischer Politiker
 Petru Pavel Aron (1709–1764), Bischof von Făgăraș
 Pietro Aron (um 1480–nach 1545), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Ralf Aron (* 1998), estnischer Automobilrennfahrer
 Raymond Aron (1905–1983), französischer Philosoph und Soziologe
 Robert Aron (1898–1975), französischer Historiker und Essayist
 Wilhelm Aron (1907–1933), deutscher Gerichtsreferendar

Aron ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Aron (Botoret), Fluss in Frankreich
 Aron (Chère), Fluss in Frankreich
 Aron (Loire), Fluss in Frankreich
 Aron (Mayenne, Fluss), Fluss in Frankreich
 Aron (Mayenne), Gemeinde im Département Mayenne, Frankreich
 Aron (Oklahoma), Ort im Creek County

Aron ist
 Aron (Rebsorte), Rebsorte, auch Sophie genannt 

Siehe auch:
 Aaron
 Ahron
 Aronstab, Pflanzengattung
 Arron